Ghlig Ehl Beye peut désigner :
Ghlig Ehl Beye, la commune de la région de Hodh Ech Chargui en Mauritanie ;
Ghlig Ehl Beye, la commune de la région de Hodh El Gharbi en Mauritanie.

Voir aussi 
 Beye